Richie Ryan, (né en 1985), joueur de football irlandais.
 Richie Ryan, personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Highlander, interprété par l'acteur Stan Kirsch.
  (1929–2019), homme politique irlandais